Ollio sposo mattacchione (o Annuncio matrimoniale) – cortometraggio del 1934 diretto da Lloyd French
 Ollio sposo mattacchione (o Zenobia) – film del 1939 diretto da Gordon Douglas